Lonquimay peut désigner :
 Lonquimay, une ville de la région d'Araucanie au Chili ;
 Lonquimay, un village de la province de La Pampa en Argentine ;
 le Lonquimay, un volcan de la région d'Araucanie au Chili ;
 la rivière Lonquimay, dans la région du Biobío au Chili.